Название кикуйю обозначает распространённые в Кении (Африка):
 Кикуйю (народ)
 Кикуйю (язык)